Дмитрий Гуля́ев:
 Гуляев, Дмитрий Александрович (род. 1968) — российский нейрохирург, доктор наук.
 Гуляев, Дмитрий Алексеевич (1917—1943) — советский снайпер, красноармеец. 
 Гуляев, Дмитрий Игоревич (псевдоним Dimal; род. 1986) — мальтийский рэпер, музыкант, продюсер.
 Гуляев, Дмитрий Илларионович (1910—1943) — Герой Советского Союза.
 Гуляев, Дмитрий Тимофеевич (1915—1943) — Герой Советского Союза.